Andrej Sekera (né le  à Bojnice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace  slovaque. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club
Alors qu'il évolue en junior avec le HC Dukla Trenčín, il est repêché en ,  au total par les Sabres de Buffalo au repêchage d'entrée dans la LNH 2004. Il est également choisi par l'Attack d'Owen Sound en deuxième position au cours de la sélection européenne 2004 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec l'Attack. Il passe professionnel en 2006 avec les Americans de Rochester, club ferme des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. Il dispute également ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres.

Le , lors du repêchage, il est échangé aux Hurricanes de la Caroline en échange de Jamie McBain et d'un choix de  (le ).

Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles contre défenseur Roland McKeown et un choix de première ronde en 2016.

Le , il signe avec les Oilers d'Edmonton pour un salaire annuel de 5,5 millions de dollars pendant six ans.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HC Dukla Trenčín || Extraliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Attack d'Owen Sound || LHO ||52 ||7 ||21 ||28 ||18 ||6 ||0 ||4 ||4 ||4 
|-
| 2005-2006|| Attack d'Owen Sound || LHO ||51 ||21 ||34 ||55 ||54 ||11 ||5 ||8 ||13 ||9 
|-
| 2006-2007|| Americans de Rochester || LAH ||54 ||3 ||16 ||19 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Sabres de Buffalo || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Americans de Rochester || LAH ||40 ||2 ||15 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Sabres de Buffalo || LNH ||37 ||2 ||6 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Sabres de Buffalo || LNH ||69 ||3 ||16 ||19 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Sabres de Buffalo || LNH ||49 || 4 || 7 || 11 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 7 
|-
| 2010-2011|| Sabres de Buffalo || LNH || 76|| 3|| 26|| 29|| 34|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 3 || 10 || 13 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 25|| 3|| 9|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sabres de Buffalo || LNH || 37 || 2 || 10 || 12 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 74 || 11 || 33 || 44 || 20 || - || -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 57 || 2 || 17 || 19 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 16 || 1 || 3 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 81 || 6 || 24 || 30 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 80 || 8 || 27 || 35 || 18 || 11 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 36 || 0 ||8 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Condors de Bakersfield ||LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||24 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 57 || 2 || 6 || 8 || 14 ||	27 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 46 || 3 || 2 || 5 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 32 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-

| 842 || 51 || 202 || 253 || 212 || 46 || 2 || 3 || 5 || 13

Au niveau international 

|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 18 || align=left|
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || align=left|
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 || align=left| 
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left|
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left|
|-
| 2010 || align=left|Jeux olympiques || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left|
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left|
|-
| 2012 || align=left|Championnat du monde || 10 || 2 || 7 || 9 || 6 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left|
|-
| 2014 || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || align=left|
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 7 || 3 || 1 || 4 || 6 || align=left|
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align=left|
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2|| 3|| 5|| 4 || align=left|

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
2004-2005 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles recrues
2005-2006 : 
remporte le trophée Max-Kaminsky
sélectionné dans la première équipe d'étoiles

Références 

Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Stars de Dallas
Naissance en juin 1986
Naissance à Bojnice
Naissance en Tchécoslovaquie